tlenek kobaltu(II), CoO
 tlenek kobaltu(III), 
 tlenek kobaltu(II) kobaltu(III),